Saska ili Saksonija može značiti:

Njemačke savezne države 
 Saska (pokrajina)
 Saska-Anhalt
 Donja Saska

Povijesni entiteti na teritoriju Njemačke 
 Vojvodstvo Saska (7. stoljeće - 1260.)
 Saxe-Wittenberg (1260. – 1356.), vojvodstvo
 Saxe-Lauenburg (1296. – 1803., 1814. – 1876.), vojvodstvo
 Elektorat Saska (Vojvodstvo Gornje Saske, 1356. – 1806.), elektorat Sv. Rimskog carstva
Saski okrug - okrug Svetog Rimskog Carstva
 Kraljevina Saska (1806-1918.), u okviru Njemačkog carstva

Niže upravne i zemljopisne jedinice u Njemačkoj 
Saska (vinska regija)-vinska regija u saveznoj državi Saskoj
Saska Švicarska-područje u saveznoj državi Saskoj
Sjeverna Saska-okrug u saveznoj državi Saskoj
Središnja Saska-okrug u saveznoj državi Saskoj